Чемпионат Азии по русским шашкам 2015 года прошёл в Ташкенте (Узбекистан) с 25 апреля по 5 мая в основной программе, быстрых шашках и блице среди мужчин и женщин по швейцарской системе в 7 раундов, а также в других возрастных категориях. Участие приняли 162 шашиста. Одновременно проводились Чемпионат Азии по международным шашкам и Чемпионат Азии по турецким шашкам.

Результаты

Мужчины

Классические

Блиц

Быстрые шашки

Женщины

Классические

Блиц

Быстрые шашки

Примечания

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Результаты мужчин (блиц)
 Результаты женщин (блиц)
 Результаты мужчин (быстрые шашки)
 Результаты женщин (быстрые шашки)
 Календарь на сайте ФМЖД

2015
шашки
шашки
шашки
Международные соревнования по шашкам в Узбекистане
Международные спортивные соревнования в Ташкенте
Апрель 2015 года
Май 2015 года